Hemipodus ellesmerensis är en ringmaskart som beskrevs av Knox 1960. Hemipodus ellesmerensis ingår i släktet Hemipodus och familjen Glyceridae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ellesmerensis